Gabriel de Monaco () fut co-seigneur de Monaco du  au .

Biographie 

Il est le frère de Rainier II de Monaco, fils de Charles  et de Lucchina Spinola.

Armoiries

Articles connexes 
 Famille Grimaldi
 Familles subsistantes de la noblesse française
 Armorial des Grimaldi
 Armoiries de Monaco
 Liste des souverains de Monaco
 Histoire de Monaco
 Monaco

Maison Grimaldi
Prince de Monaco du XIVe siècle
Histoire de Monaco